Karpenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Karpenko (* 1987), kasachischer Skispringer
 Gleb Karpenko (* 2001), estnischer Radrennfahrer
 Ihor Karpenko (* 1976), ukrainischer Eishockeyspieler
 Iwan Karpenko-Karyj (1845–1907), ukrainischer Schauspieler, Schriftsteller und Dramatiker
 Moissei Iwanowitsch Karpenko (1775–1854), russischer Generalleutnant
 Nikolai Karpenko (* 1981), kasachischer Skispringer
 Serhij Karpenko (* 1981), ukrainischer Fußballspieler 
 Walentyna Karpenko, ukrainische Radsportlerin 
 Wiktor Alexandrowitsch Karpenko (* 1977), usbekischer Fußballspieler 
 Wyktoryja Karpenko (* 1981), ukrainische Gerätturnerin